Битва при Габиене — решающее сражение Второй войны диадохов между войсками под командованием Антигона и Эвмена, которое состоялось в конце 317 или 316 года 

В самом начале сражения войско Эвмена покинул сатрап  Певкест со своей агемой и 1500 всадниками. Антигон ещё перед битвой обратил внимание на слабый правый фланг противника и незащищённость лагеря. Поэтому он приказал своим элитным отрядам конницы во время сражения обогнуть правый фланг Эвмена и захватить лагерь. На поле боя успех сопутствовал Эвмену. К концу дня войско Антигона потеряло около 5 тысяч воинов убитыми, в то время как потери Эвмена составили 300 воинов.

После сражения мнения о дальнейших действиях в войске Эвмена разделились. Воины самого элитного отряда аргираспидов, который состоял из ветеранов походов Филиппа II и Александра, заявили, что Эвмен втянул их пустыми обещаниями в бесконечную войну и под конец жизни лишил всего имущества, жён и детей, которые были пленены в лагере. Они отправили послов к Антигону. Военачальник согласился вернуть всё захваченное при условии, что к нему будет доставлен пленный Эвмен. Аргираспиды пошли на это требование.

После казни Эвмена Антигон стал самым могущественным человеком в Азии и объявил себя новым царём. Следующие пятнадцать лет Антигон уже воевал против коалиции военачальников-«сепаратистов» Кассандра, Лисимаха, Птолемея и Селевка.

Источники и историография 
Описание предыстории, хода и последствий битвы при Габиене содержится в трудах как минимум четырёх античных авторов, чьи труды дошли до сегодняшнего дня. Наиболее детальное изложение событий привёл Диодор Сицилийский. Первоисточником Диодора были труды современника события Иеронима, который, возможно, принимал непосредственное участие в битве. Полиэн в своей книге «Стратагемы» описывает военные хитрости многих военачальников, в том числе Антигона и Эвмена в контексте битвы при Габиене. О сражении также повествуют Плутарх и Корнелий Непот.

В 1985 году А. М. Дивайн опубликовал первое описание сражения, в котором критически оценивал информацию из античных источников. В своей работе он провёл анализ труда Диодора и нашёл в нём некоторые неточности. Битва при Габиене детально описана в монографиях, которые посвящены Эвмену и Антигону, К. Шефера,  и . В статье о битве при Габиене М. Парк детально описал предпосылки сражения. Первой научной работой о событии в российской историографии стала статья В. Б. Михайлова 2018 года.

Предыстория 
Вторая война диадохов за перераспределение власти в Македонской империи проходила как в Европе, так и в Азии. Регент империи Полиперхон назначил Эвмена «стратегом Азии». Главным противником Эвмена был Антигон, который подчинил своей власти бо́льшую часть Малой Азии. Эвмен был вынужден отправиться на восток, где на его сторону перешло большинство правителей верхних сатрапий. После битвы при Паретакене, которая состоялась во второй половине осени 317 или 316 года , войско Антигона было вынуждено отступить в , в то время как Эвмен занял богатую и плодородную . Сатрапы, чьи силы составляли войско Эвмена, несмотря на советы военачальника разошлись на зимние квартиры по всей области так, что расстояние между их отрядами составляло около 40 км. Вести о поражении «царской партии», к которой принадлежал Эвмен, в Македонии подорвали влияние военачальника среди сатрапов.

Эти известия побудили Антигона пойти на рискованный шаг. Из Гадамарты, где расположился Антигон, было две дороги в Габиену. Одна шла вдоль горных склонов и занимала около 25 дней, другая, через пустыню — 8 дней. Замысел Антигона заключался в том, чтобы за 8-9 дней достичь Габиены и поодиночке разбить войска противника. Согласно Полиэну, этот план бы сработал, если бы замёрзшие воины, несмотря на прямой запрет, ночью не зажгли костры, которые заметили передовые караулы Эвмена. Вести о замысле противника дошли до Эвмена, когда тот уже прошёл большую половину пути. На военном совете военачальники Эвмена указывали на невозможность собрать всё войско за столь короткий срок в одном месте. Певкест считал необходимым отступить на восток, собрать силы, после чего думать о решающем сражении. Данная информация восходит к Иерониму Кардийскому. По мнению К. Шефера, автор хотел выставить Певкеста в негативном свете. В противовес Певкесту Эвмен предложил другой план действий. С имеющимися силами он подошёл к границе пустыни, где разбил лагерь и приказал разжечь множество костров. Антигон посчитал, что его планы раскрыты и не рискнул вступить в сражение со своим утомлённым долгим переходом войском. После этого он свернул в сторону густонаселённых областей, то есть выбрал первый из двух возможных путей в Габиену.

В Габиене Антигон напал на войско Эвдама, которое шло на соединение с основными силами Эвмена. К Эвдаму вовремя подоспели подкрепления Эвмена, которые спасли его войско от уничтожения. Предотвращение внезапной атаки Антигона на разрозненные отряды подняло престиж Эвмена среди обычных воинов до такой степени, что они потребовали, чтобы он был единоличным военачальником. Такое положение дел не устраивало других командиров войсками, каждый из которых имел собственные амбиции. Один из них, военачальник аргираспидов Антиген, даже организовал заговор, согласно которому Эвмена следовало устранить после того как тот выиграет сражение против Антигона. По версии Плутарха, Эвмен узнал о заговоре. Его реакцией стало написание завещания.

Среди множества проблем при реконструкции событий периода войн диадохов существует сложность их датировки. Один из главных источников по истории войн диадохов Диодор Сицилийский использовал три античные хронологические системы — от года основания Рима, по афинским архонтам и античным Олимпийским играм. При описании событий, которые последовали за смертью Александра Македонского 11 июня 323 года , ни он ни другие авторы не привели точной их датировки. В современной историографии присутствуют три подхода к определению даты того или иного события войн диадохов, которые получили название «высокой» и «низкой» хронологии. Также  выделяет гибридный подход в датировке, который использует элементы «высокой» и «низкой» хронологий. По утверждению Э. Ансона, который датирует битву при Паретакене декабрём 316 года , после исследования Т. Бойи «Between High and Low: A Chronology of the Early Hellenistic Period» в историографии отдают предпочтение «низкой» хронологии. Соответственно битву при Габиене могут датировать 317 или 316 годом

Силы и диспозиция сторон 

Антигон имел в своём распоряжении 22 тысячи тяжеловооружённых воинов, 5—6 тысяч лёгкой пехоты, 9 тысяч всадников и 65 слонов. При оценке численности войска Антигона обращает на себя внимание численность слонов. Оно соответствует тому количеству, которое принимало участие в битве при Паретакене, где войско Антигона понесло большие потери. За тот короткий промежуток, который прошёл между двумя битвами, восстановление прежней численности слонов, по мнению А. Девайна, маловероятно. Он расположил пехоту в центре, а конницу на флангах. Руководство левым флангом было поручено Пифону, в то время как сам военачальник с сыном Деметрием возглавил правое крыло. Впереди основной линии находились боевые слоны, а также легковооружённые лучники и пращники между ними.

Войско Эвмена состояло из 36700 человек тяжёлой пехоты, неизвестного количества лёгкой пехоты, 6050 всадников и 114 боевых слонов. Эвмен сосредоточил наиболее элитные части на левом фланге, спереди которого поставили 60 слонов. Сам военачальник находился на краю левого фланга, правее от него были расположены войска под командованием Певкеста. Центр боевой линии составляла пехота — сперва гипасписты, затем аргираспиды, далее наёмники и другие, вооружённые по македонскому образцу, воины. Самый слабый правый фланг состоял из оставшейся конницы и был прикрыт небольшим количеством слонов. Руководство было поручено Филиппу, который предположительно был сатрапом Бактрии. Эвмен приказал Филиппу не вступать в сражение, а изматывать противника летучими боями. Антигон оценил такое неравномерное распределение сил, а также незащищённость обоза, после чего поручил наиболее опытным отрядам из мидян и тарентинцев во время сражения обогнуть правый фланг Эвмена и захватить лагерь.

Битва происходила на большой солончаковой равнине. Движение людей, конницы и боевых слонов поднимало пыль, что затрудняло для военачальников оценку хода сражения. Плутарх охарактеризовал поле битвы как огромную равнину «песчаная почва которой с большой примесью солончаков не была ни тучной и вязкой, ни твердой и плотной. Копыта бесчисленных лошадей и тысячи солдатских сапог подняли во время битвы пыль, похожую на известь, стоявшую туманом в воздухе и застилавшую глаза». М. Парк отметил несогласованность информации у античных авторов. С одной стороны, Габиену описывают как плодородную богатую область, с другой — битва происходила в соляной пустыне. М. Парк предполагал, что место сражения находится на юго-востоке пустыни Деште-Кевир.

Битва 

Перед битвой командир аргираспидов Антиген отправил одного из всадников к вражеской фаланге с воззванием: «Грешники, вы грешите против ваших отцов, которые завоевали весь мир при Филиппе и Александре!» Среди воинов Антигона поднялся ропот, в то время как войско Эвмена было воодушевлено и требовало начинать сражение. На этом фоне Эвмен приказал начинать сражение.

Начало битвы было неудачным для Эвмена. Антигон со своими основными силами ринулся на левый фланг противника и обратил в бегство агему Певкеста, за которой последовало ещё 1500 всадников. Эвмен оказался отрезанным от основных сил. Между ним и превосходящими силами Антигона завязался ожесточённый бой. По мнению В. Б. Михайлова, длительное сопротивление со стороны Эвмена было возможным благодаря преимуществу в количестве боевых слонов. После того как пал вожак слонов Эвмена, военачальник вывел остатки конницы на правый фланг. В это время мидяне и тарентийцы незаметно обошли правый фланг Эвмена и захватили обоз. Особенности поля сражения и поднятая пыль не дали возможности Эвмену вовремя оценить опасность манёвра. Как только военачальник узнал о произошедшем, он отправил гонца к Певкесту с требованием вернуться и отбить лагерь, тем самым исправив свою первоначальную ошибку. Певкест отказался подчиниться приказу и продолжил отступление.

В центре битвы успешно сражались аргираспиды. Согласно античным авторам, этот элитный отряд македонских ветеранов уничтожил около 5 тысяч воинов противника не потеряв ни одного человека. Тогда Антигон приказал коннице Пифона атаковать аргираспидов, в то время как сам блокировал Эвмена. Аргираспиды без поддержки конницы были вынуждены отступить к укреплениям на берегу реки. К наступлению ночи к ним присоединились Эвмен, сатрапы и другие разрозненные отряды. Согласно Полиэну, войско Антигона потеряло 5 тысяч убитыми, в то время как потери Эвмена составляли всего лишь 300 человек. На этом основании Эвмен считал себя победителем.

Роль боевых слонов в битве при Габиене остаётся неясной. По мнению В. Б. Михайлова, Эвмен не смог наладить должную координацию между конницей, пехотой и боевыми слонами, что и нивелировало превосходство в количестве боевых слонов. Одновременно, преимущество в слонах позволило Эвмену избежать разгрома. По мнению Р. Биллоуза, боевые слоны в этом сражении обеспечивали манёвры конницы.

По мнению В. Б. Михайлова, итог сражения был неопределённым. Эвмен смог разгромить пехоту Антигона, однако не сумел сдержать натиск на свой левый фланг. Важную роль сыграло бегство Певкеста в самый неподходящий момент.

После битвы. Последствия 
На военном совете в лагере Эвмена сатрапы предлагали отступить вглубь Азии. Эвмен, напротив, доказывал, что войска Антигона истощены и не выдержат сражения на следующий день. Аргираспиды обвинили Певкеста в поражении. Они не хотели ни продолжать сражения, ни отступать в верхние сатрапии. Этот отряд состоял из ветеранов Александра. Они были богатейшими воинами своего времени. Страх оказаться на старости лет без семей и имущества перевесил их воинский долг. Аргираспиды обвинили Эвмена, что он втянул их пустыми обещаниями в бесконечную войну и под конец жизни лишил всего, что было добыто во время бесчисленных походов. После этого они отправили посла к Антигону с просьбой вернуть им семьи и имущество. Антигон обещал возвратить всё захваченное при условии, что они выдадут Эвмена.

Согласно Плутарху, Эвмен просил воинов убить его, чтобы не попасть живым в руки Антигона: «убейте меня здесь сами! Если меня убьют там — все равно это будет ваших рук дело. Антигон не упрекнет вас: ему нужен мертвый Эвмен, а не живой. Если вы бережете свои руки, достаточно развязать одну из моих и все будет кончено. Если вы не доверяете мне меч, бросьте меня связанного диким зверям. Сделайте это — и я освобожу вас от вины: вы в полной мере воздадите должное своему полководцу». Речь Эвмена лишь ввела воинов в уныние, никак не повлияв на их окончательное решение вернуть себе семьи и имущество через предательство своего военачальника. Согласно античной традиции Антигон долго думал о том, что сделать с Эвменом. Сын Антигона Деметрий и военачальник Неарх убеждали его сохранить жизнь пленнику, в то время как остальные члены свиты — казнить. В конечном итоге Антигон приказал кому-то из своих воинов убить Эвмена, тело сжечь, а прах в драгоценном сосуде отправить жене и детям для оказания соответствующих почестей. Кроме Эвмена были казнены сатрап  и Дрангианы Стасандр, Индии Эвдам и командир аргираспидов Антиген.

Битва при Габиене и гибель Эвмена завершили Вторую войну диадохов. Её итогом стал полный провал всех попыток сохранить единую Македонскую империю под властью царей из династии Аргеадов. Победа над Эвменом существенно возвысила положение и авторитет Антигона, сделала его самым могущественным человеком в Азии. В Персиде его объявили царём. В последующие годы он был занят объединения Македонской империи под своей властью. Следующие пятнадцать лет Антигон воевал против коалиции военачальников-«сепаратистов» Кассандра, Лисимаха, Птолемея и Селевка. Отдельное внимание Антигон уделил аргираспидам, благодаря которым и получил власть над Азией. Он разослал их в самые отдалённые гарнизоны своих владений, «чтобы местность, где они будут служить, стала для них темницей».

Примечания

Литература

Источники

Исследования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сражения диадохов
Сражения 316 года до н. э.